

Chimica 
 DHA – Diidrossiacetone
 DHA – Acido docosaesaenoico

Codici 
 DHA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Dhahran, Dhahran / Al Khobar, Arabia Saudita
 dha – codice ISO 639-3 della lingua dhanwar